George Montague Harper (1865-1922), militaire britannique ;
  (1867 - 1937), un joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 George Harper (1992-), coureur cycliste britannique.